Saaß ist der Ortsname von

 Saaß (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Saaß (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Saaß (Gemeinde Litschau), Katastralgemeinde von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Saaß (Gemeinden Aschach, Garsten), Ortschaft von Aschach an der Steyr und von Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Saas
 Saß